Шалон-ан-Шампань:

 Шалон-ан-Шампань — город и коммуна на северо-востоке Франции, префектура (административный центр) департамента Марна. 
 Шалон-ан-Шампань — округ (фр. Arrondissement) во Франции в регионе Шампань-Арденны.